Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs bij de Heilige Stoel. IJsland heeft geen ambassade in het Vaticaan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Heilige Stoel
IJslandse